Мјешко II може бити један од следећих личности:

 Мјешко II Пјаст (990—1034), пољски краљ;
 Мјешко II Дебели (1220—1246), пољски племић, господар Раћиборже.